Хали́дов — кавказская фамилия. Известные носители:

 Халидов, Анас Бакиевич (1929—2001) — советский и российский арабист, доктор филологических наук;
 Халидов, Гамзатгаджи Ахмадулаевич (род. 1999) — российско-венгерский борец вольного стиля;
 Халидов, Мамед Саидович (род. 1980) — польский боец смешанных единоборств чеченского происхождения.